Sapientia (lateinisch: Weisheit) steht für
 Sapientia Salomonis: Buch der Weisheit 
 (275) Sapientia, Asteroid Hauptgürtels 
 Arcanum divinae sapientia, Enzyklika, 1880 
 Aeterna Dei sapientia Enzyklika, 1961 
 Sapientia Christiana, Apostolische Konstitution, 1979 
 Veterum sapientia, Apostolische Konstitution, 1979 

Siehe auch
 Sapienza